Valentina Boni, née le  à Peschiera del Garda, est une joueuse de football italienne. Elle joue au poste d'attaquant.

Carrière

Statistiques

Statistiques en club 

https://web.archive.org/web/20170202061321/http://it.uefa.com/teamsandplayers/players/player=53143/profile/index.html

Liens externes 
 

Naissance dans la province de Vérone
Naissance en mars 1983
Footballeuse internationale italienne